Guibal ist der Familienname der folgenden Personen:

 Brigitte Guibal (* 1971), französische Kanutin
 Nicolas Guibal (1725–1784), württembergischer Hofmaler